Lophiocharon är ett släkte av fiskar. Lophiocharon ingår i familjen Antennariidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Marulkartade fiskar
Lophiocharon